Lee Evans puede hacer referencia a:

 Lee Evans, atleta estadounidense.
 Lee Evans, actor británico.